Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1965 проходив у два етапи: кандидатський турнір і чемпіонський матч. У матчі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка захистила свій титул проти претендентки Алли Кушнір. Це був перший із трьох підряд матчів між цими двома найсильнішими шахістками свого часу.

Кандидатський турнір 1964 
Кандидатський турнір проходив у Сухумі у вересні — жовтні 1964 року. Троє учасниць поділили 1-е місце і грали між собою плейоф-турнір у Москві в грудні того ж року. В ньому перемогла Алла Кушнір і здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Ноні Гапріндашвілі.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1964
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 12½ || 102.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 0 || — || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 93.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 0 || 1 || — || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 93.25
|-
| 4 ||  || ½ || 0 || 1 || — || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 11 || 91.25
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11 || 82.50
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ ||
|-
| 7 ||  || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || — || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10 || 78.75
|-
| 8 ||  || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 10 || 75.75
|-
| 9 ||  || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 9 ||
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || — || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 8½ ||
|-
| 11 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || — || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 ||
|-
| 13 ||  || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 48.00
|-
| 14 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 45.75
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || — || ½ || 1 || 1 || 6½ || 38.75
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 6 ||
|-
| 17 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 4 ||
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || — || 1 ||
|}

 {| class="wikitable"
|+ Додатковий плеоф-турнір 1964
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! Загалом
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 0 1 || 1 ½ || 2½
|-
| 2 ||  || 1 0 || — || 1 0 || 2
|-
| 3 ||  || 0 ½ || 0 1 || — || 1½
|}

Матч за звання чемпіонки світу 1965 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою світу Ноною Гапріндашвілі й претенденткою Аллою Кушнір проходив від 18 вересня до 23 жовтня 1965 року в Ризі.

 Головний арбітр — Ніна Грушкова-Бельська (Чехословаччина).
 Секунданти Гапріндашвілі — Михайло Шишов.
 Секунданти Кушнір — Володимир Юрков.

Перемогами в 4-й і 5-й партіях Гапріндашвілі захопила лідерство в матчі й завершила його достроково — 8½ : 4½ (+7 −3 =3), зберігши звання чемпіонки світу.

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 78. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1965 в СРСР
1965 у шахах